Cenwulf ou Coenwulf est un nom anglo-saxon porté par plusieurs individus.

 Cenwulf est roi de Mercie de 796 à 821.
 Cenwulf est évêque de Dorchester entre 909 et 925.
 Cenwulf est évêque de Winchester en 1006.

Anthroponyme anglo-saxon